Тропарёво может означать:

 Тропарёво — бывшее село в Подмосковье, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Тропарёво — бывший муниципальный округ в Москве, просуществовавший с 1991 по 1993 год.
 Тропарёво — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 Тропарёво — село в Можайском районе Московской области.

См. также 
 Тропарёво-Никулино — бывший муниципальный округ в Москве, существовал с 1993 по 1995 год.
 Тропарёво-Никулино — район на западе Москвы, существующий с 1995 года. Расположен в Западном административном округе.